Центра́льный — посёлок городского типа в Володарском муниципальном районе Нижегородской области России.

Административный центр городского поселения «Рабочий посёлок Центральный».

География 
Расположен на берегу реки Люлих, в 77 км к западу от Нижнего Новгорода, в 29 км к западу от районного центра — города Володарска. Железнодорожная станция Великое Озеро на ветке от станции Ильино. Расположено несколько войсковых частей.

История 
Статус посёлка городского типа с 1958 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)
Посёлки городского типа Нижегородской области